Paolo Ruffini (1765–1822) olasz matematikus
 Paolo Ruffini (1978) olasz színész